Gwiezdne wojny: Wojny klonów (ang. Star Wars: The Clone Wars) – fantastyczno-przygodowy serial animowany, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych i Singapurze.

Premierę poprzedzał pełnometrażowy film kinowy, o tym samym tytule – Gwiezdne wojny: Wojny klonów (2008). Tworzony był w technice przestrzennej 3D przez Lucas Animation z siedzibą w Singapurze. Pracę całego studia nadzorował Rob Coleman, który był również reżyserem kilku odcinków.

Głównym reżyserem serialu jest Dave Filoni, zaś producentką Catherine Winder. Nad całością projektu czuwał George Lucas, który brał w nim aktywny udział.

Od 15 lipca 2014 roku serial emitowany był od poniedziałku do piątku o 19:00 na TV4. Powtórki były nadawane od poniedziałku do piątku o 8:00. 12 grudnia 2015 roku odbyła się premiera szóstego sezonu na AXN Black. Od 5 grudnia 2015 roku do 26 czerwca 2016 roku emitowany był w weekendowe poranki o 09:10 w TV6.

W lipcu 2018 roku ogłoszono, że powstanie siódmy sezon serialu.

Fabuła 
Wojny klonów rozprzestrzeniły się na całą galaktykę. Bohaterscy rycerze Jedi walczą, by utrzymać porządek i przywrócić pokój. Coraz więcej systemów pada ofiarą Ciemnej Strony Mocy, ponieważ Republika Galaktyczna ugina się pod naciskiem Separatystów i ich nowej ogromnej armii droidów. Anakin Skywalker i jego Padawan Ahsoka Tano wyruszają na misję. Pierwszym zadaniem jest spotkanie twarzą w twarz z lordem kryminalistów Jabbą the Hutt. Jednak Hrabia Dooku i jego groźni agenci, wliczając w to nikczemną Asajj Ventress, upewniają się, ze Anakin i Ashoka zawodzą w ich poszukiwaniach. Przez ten czas, na liniach frontu Wojen Klonów, Obi-Wan Kenobi i Mistrz Yoda prowadzą masywną armię klonów, by stawić opór siłom zbrojnym Separatystów.

Obsada

Sezony

Odcinki 

 Serial po raz pierwszy pojawił się w Polsce na kanale:
 TVP1
 I seria (odcinki 1-22) – 4 stycznia 2009 roku,
 II seria (odcinki 23-44) – 3 stycznia 2012 roku,
 Cartoon Network:
 I seria (odcinki 1-22) – 13 lutego 2009 roku,
 II seria (odcinki 23-44) – 8 kwietnia 2010 roku,
 III seria (odcinki 45-66) – 7 kwietnia 2011 roku,
 IV seria (odcinki 67-88) – 9 kwietnia 2012 roku,
 V seria (odcinki 89-108) – 15 kwietnia 2013 roku.
 AXN Black
 VI Seria (odcinki 109-121) – 12 grudnia 2015 roku.
 Disney+:
 VII Seria (odcinki 122-133) – 7 marca 2020 roku
 Na początku Cartoon Network emitował serial, w którym złota myśl napisana była w języku angielskim, lecz później zaczęto emitować w języku polskim. Na Jedynce każdy odcinek miał myśl przewodnią po polsku. Na stacji AXN Black 12 grudnia odbyła się polska premiera 6 sezonu. Na platformie streamingowej Disneya o nazwie Disney+ 7 marca 2020 roku odbyła się premiera 7 sezonu z polskim dubbingiem.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Singapurskie telewizyjne seriale animowane
Filmy i seriale osadzone w świecie Gwiezdnych wojen
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2014